

Ольбрахциці — село в гміні Всхова Всховського повіту Любуського воєводства
 Ольбрахциці — село в гміні Покшивниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Ольбрахциці — село в гміні Біла Прудницького повіту Опольського воєводства
 Ольбрахциці — село в гміні Домброва-Зельона Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Ольбрахциці — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства